Ideoroncidae är en familj av spindeldjur. Ideoroncidae ingår i överfamiljen Neobisioidea, ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ideoroncidae 59 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Ideoroncidae